Народный комиссариат просвещения:

 Народный комиссариат просвещения РСФСР
 Народный комиссариат просвещения УССР